Ло́ман (, ) — фамилия.

Известные носители 
 Ломан, Абрахам Дирк (1823—1897) — нидерландский теолог. Его сыновья:
 Ломан, Брам (Абрахам Дирк младший; 1868—1954) — нидерландский фотограф и музыкант.
 Ломан, Рюдолф (1861—1932) — нидерландский шахматист и органист.
 Ломан, Борис Владимирович фон — Георгиевский кавалер; подполковник; № 772; 26 ноября 1790.
 Ломан, Владимир Иванович (; 1712—1776) — надворный советник, доктор
 Ломан, Джуди (род. 1936) — американская и канадская арфистка.
 Ломан, Дитрих (1943—1997) — немецкий кинооператор, доцент Немецкой киноакадемии и Высшей киношколы в Мюнхене.
 Ломан, Дмитрий Николаевич (1868—1918) — русский офицер, журналист, инициатор строительства Фёдоровского городка.
 Ломан, Иван Иванович (?—1854) — военный инженер, генерал-майор, участник русско-турецкой войны 1828—1829 годов и Кавказских походов.
 Ломан, Карл (1898—1978) — немецкий биохимик, член АН ГДР (1949-78).
 Ломан, Пётр Александрович — Георгиевский кавалер; майор; № 5481; 6 декабря 1836.
 Ломан, Петер (1833—1907) — немецкий редактор и драматург.
 Ломан, Элисон (род. 1979) — американская актриса театра и кино.
 Ломан, Валерий Григорьевич (род. 1959) — археолог, специалист по археологии эпохи бронзы и технологии древнего гончарного производства

См. также

Примечания